Вячеслав Еремеев:
* Еремеев, Вячеслав Николаевич (род. 1970) — советский и украинский футболист, тренер.
 Еремеев, Вячеслав Юрьевич (род. 1981) — российский боксер, мастер спорта международного класса.

Примечания